Kamilla Malaquias Cabral (Quirinópolis, 19 de marzo de 1991),más conocida como Kamilla Malaquias, es una odontóloga brasileña.

Biografía 

Kamilla nació en Quirinópolis, región situada en el estado de Goiás. Hija del "ama de casa" Elivone Malaquias y del comerciante Mauro Augusto Cabral. Luego se mudó a Goiânia cuando tenía 16 años, ingresó a la facultad de derecho en 2007, sin embargo, en 2008, cuando tenía 17 años, cambió su área de formación ingresando a la facultad de odontología, se graduó en 2013 en odontología en UniEvangelica.

Durante su tiempo en la universidad, Kamilla siempre se presentaba en eventos de su zona, después de terminar su curso de odontología en 2013 necesitaba ejercer su profesión para mejorar sus conocimientos y elevar su vida a otro nivel.

Pasaron dos años y en 2015 dio a luz a su primera hija Cecília Malaquias, hecho que hizo que Kamilla se alejara de los eventos, haciendo que se dedicara más a la maternidad y a su profesión de entrenadora.

En 2018 Kamilla comenzó a ganar protagonismo como profesional en el área de la odontología. Sus ganas de volver a hacer lo que le gusta, música, despertaron de nuevo, y en 2021 dio a luz a su segunda hija Ayla, pero esta vez consiguió conciliar la maternidad, el trabajo de formación y la música siempre está presente en su vida y en su carrera profesional.

Referencias

Enlaces externos 

 Kamilla en Instagram
 Kamilla en TikTok
 Kamilla en G1

Odontología
Brasileñas
Personas vivas
Nacidos en 1991